Павел Андреевич Оровецкий (; 4 (17) марта 1905, с. Елизаветовка (ныне Царичанского района, Днепропетровской области Украины) — 20 февраля 1976, Киев) — украинский советский писатель, журналист.

Биография 
Работал журналистом, позже — редактором Красноградской районной газеты «Соціалістична перебудова». Литературную деятельность начал, как очеркист, в 1930 году. Член КПСС с 1931.

В 1937 году был репрессирован. Уволен с журналистской работы. Устроился рабочим на кирпичный завод. Перед Великой Отечественной войной — реабилитирован.

Участник Великой Отечественной войны, заместитель политрука роты. 26 октября 1941 года в бою за деревню Слизнево Московской области получил тяжелое ранение пулей в нижнюю челюсть, более года провёл в госпитале, после чего был комиссован

Творчество 
П. А. Оровецкий — писатель-соцреалист, автор сборников рассказов и очерков, повестей и романов о социалистических преобразованиях колхозного села на Украине, ряд произведений про героизм советских воинов в годы войны.

 «Дівчина з села Піски» (1951),
 «Семисотенниця» (1955),
 «Серце солдата» (1958),
 «Друга зустріч» (1960),
 «Глибока розвідка» (1963),
 «Рубіновий промінь» (1965),
 «Загибель Полоза» (1969),
 «Береги життя» (1971) и др.
 «Партизанська повість» (1972)
 «Перерваний рейс» (1975) 
 «Сон» и др.

В русском переводе вышли его книги «Вторая встреча» (1962) и «Живëт солдат» (1966).

Примечания

Ссылки 
 Оровецький Павло — біографія

Украинские писатели
Политработники Великой Отечественной войны
Редакторы Украины
Писатели-соцреалисты
Репрессированные в СССР